Tomasini – cognome italiano
 Doris Tomasini (n. 1984) – atleta
 Ernesto Tomasini (n. 1968) – attore
 Giacomo Filippo Tomasini (1595-1655) – vescovo cattolico, letterato ed erudito
 Giuseppe Tomasini – pittore
 Giuseppe Tomasini (1821-1873) – poeta
 Giuseppe Tomasini (n. 1946) – calciatore
 Luigi Tomasini (1741-1808) – violinista e compositore
 Stefano Tomasini (n. 1963) – ciclista su strada

Pagine correlate 
 Tomassini
 Tommasini